Corbineau ist der Familienname folgender Personen: 

 Claude Corbineau (1772–1807), französischer General der Kavallerie 
 Hercule Corbineau (1780–1823), französischer Colonel
 Jean-Baptiste Corbineau (1776–1848), französischer General der Kavallerie

Siehe auch:
 Corbino